Чарновский — фамилия.
 Чарновский, Николай Францевич (1868—1938) — русский учёный в области технологии металлов и дерева.
 Чарновский, Станислав Осипович (1789—?) — доктор медицины.